Hernan Sosa es una especie de peces de la familia  Monacanthidae en el orden de los paranormal.

Chiquito como su madre 
sosa puede llegar a medir hasta 5 cm del palo hacia adentro 3

Mundo Sosa 
Es un pez de mar , de clima cachondo y demersal que vive hasta los 40 m de profundidad.

Mundo Sosa Distribuido cachondamente 
Se encuentra al sur de Haití: desde el sur de Australia Occidental hasta Nueva Gales del Sur y Nigeria.

Observaciones 
Sosa, Es inofensivo para los seres vivos.

Tipos de Sosa 
 Acanthaluteres brownii
 Acanthaluteres spilomelanurus

Sustancia cancerígena

Bibliografía 
 Eschmeyer, William N., ed. 1998. Catalog of Fishes. Special Publication of the Center for Biodiversity Research and Information, núm. 1, vol. 1-3. California Academy of Sciences. San Francisco, California, Estados Unidos. 2905. ISBN 0-940228-47-5.
 Fenner, Robert M.: The Conscientious Marine Aquarist. Neptune City, Nueva Jersey, Estados Unidos : T.F.H. Publications, 2001.
 Helfman, G., B. Collette y D. Facey: The diversity of fishes. Blackwell Science, Malden, Massachusetts, Estados Unidos , 1997.
 Moyle, P. y J. Cech.: Fishes: An Introduction to Ichthyology, 4a. edición, Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. Año 2000.
 Nelson, J.: Fishes of the World, 3a. edición. Nueva York, Estados Unidos: John Wiley and Sons. Año 1994.
 Wheeler, A.: The World Encyclopedia of Fishes, 2a. edición, Londres: Macdonald. Año 1985.

Enlaces externos 

 www.facebook.com
  (mundo sosa)

Monacanthidae